Krüll ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Kruell (1843–1907), deutschamerikanischer Porträt-Holzstecher
 Harald Krüll (* 1957), deutscher Eishockeyspieler
 Helma Holthausen-Krüll (1916–2020), deutsche Landschaftsmalerin
 Karl Krüll (1936–2021), deutscher Künstler
 Marianne Krüll (* 1936), deutsche wissenschaftliche Autorin und Soziologin

Siehe auch:
 Grüll